Serrate est un nom propre espagnol qui peut faire référence à :

Toponyme 

  (Sarrat en aragonais), village de la commune espagnole de Valle de Lierp dans la communauté autonome d’Aragon ;
 , montagne du Canada dans la province de la Colombie-Britannique.

Hydronyme 
 , détroit marin entre l’ et la côte ouest du Pérou, dans la Province de Pisco et le département d'Ica.

Patronyme 

  (1932-2019), avocat, diplomate, homme politique, ministre, écrivain et journaliste bolivien ;
 Luis Felipe Serrate (1962-), homme politique espagnol ;
 , berger et joueur de cornemuse de Castejón de Monegros, ethnomusicologue de la musique pastorale aragonaise.

Divers 
 Serrate, détecteur de radars de la Royal Air Force pour repérer les chasseurs allemands au cours de la Seconde Guerre mondiale.

Patronyme hispanique